Municipio de Falun puede referirse a alguno de los siguientes lugares:

 Municipio de Falun, un municipio ubicado en el condado de Saline, Kansas.
 Municipio de Falun, un municipio ubicado en el condado de Roseau, Minnesota.
 Municipio de Falun, un municipio de la provincia de Dalarna, Suecia.